Jako uváznutí se v informatice označují dva těsně související koncepty:

 deadlock – věčné čekání programu na nesplnitelný předpoklad
 livelock – situace, kdy nějaký proces sice běží, ale dosahuje stavů jen v omezené části programu, bez možnosti dosáhnout nějakého cílového stavu